Кукушкин, Николай Вадимович (род. 1988) — российский ученый-биолог, нейробиолог, специалист по молекулярным механизмам и эволюции памяти, популяризатор науки.
 Кукушкин, Николай Иванович (1923—1995) — Герой Советского Союза. Лишён звания в 1948 году.
 Кукушкин, Николай Тимофеевич (1935—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.